Ackworth (Iowa)
 Ackworth (West Yorkshire)

Zobacz też 
 Acworth